

Cinema 
Vieni via con me – film del 2005 di Carlo Ventura

Letteratura 
 Vieni via con me – raccolta di racconti di Roberto Saviano del 2011

Musica 
Vieni via con me – album di Loretta Goggi del 1972
Vieni via con me (Taratapunzi-e)/Come amico – singolo di Loretta Goggi del 1972
 Vieni via con me – album dei Sempre Noi del 2001

Televisione 
Vieni via con me – programma televisivo del 2010 condotto da Fabio Fazio e Roberto Saviano